Пазарджик () — община в Болгарии. Входит в состав Пазарджикской области.

Население составляет 122 282 человека (на 15.09.2006 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Алеко-Константиново
 Априлци
 Братаница
 Величково
 Гелеменово
 Главиница
 Говедаре
 Дебрыштица
 Добровница
 Драгор
 Звыничево
 Ивайло
 Крали-Марко
 Ляхово
 Мало-Конаре
 Мирянци
 Мокриште
 Овчеполци
 Огняново
 Пазарджик
 Паталеница
 Пиштигово
 Росен
 Сарая
 Сбор
 Синитово
 Тополи-Дол
 Хаджиево
 Цар-Асен
 Црынча
 Черногорово
 Юнаците

Примечания

Ссылки 
 Община Пазарджик

Общины Пазарджикской области